Listowel est une ville d'Irlande.
 Listowel est une municipalité de l'Ontario.

Homonymie de toponyme